Кубок Италии по футболу 1999/2000 — 53-й розыгрыш Кубка Италии. В турнире принимали участие все клубы из Серии A и Серии B, а также лучшие клубы Серии С. Победителем стал римский «Лацио», в финале обыгравший миланский «Интер».

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 RSSSF.com

1999/2000
Футбол в Италии в 1999 году
Футбол в Италии в 2000 году